Joao Johanning (Pexixe,Guinea-Bisáu, 15 de mayo de 1990) es un exfutbolista bisauguineano que obtuvo la nacionalidad costarricense, jugaba como mediocentro ofensivo.

Trayectoria 
Debutó profesionalmente con el Municipal Pérez Zeledón, el 29 de agosto de 2010 en la Primera División de Costa Rica, contra A.D San Carlos, ingresó al terreno de juego desde el banco de suplencia al minuto 88, el partido finalizó 1-0 en el marcador para el equipo de San Carlos. 

El 12 de septiembre de ese mismo año, se enfrentó ante el Deportivo Saprissa, ingresó al terreno de juego al minuto 80, sustituyendo a Albán Gómez, finalizado el encuentro, su equipo cayó derrotado fuertemente con goleada del Deportivo Saprissa en el marcador 4-1.

Sumó 2 participaciones con el Municipal Pérez Zeledón en la temporada 2010-11.

Estuvo en más clubes costarricenses como C.S Uruguay de Coronado, Municipal Pérez Zeledón, AD Zona Norte y Barrio México.

En el año 2012, llega a tierras estaunidenses. Estuvo en los clubes Atlanta SC Reserves, logrando subir al equipo mayor, el Atlanta SC y en el Chattanooga FC.

En el año 2016, en suelo estaunidense jugó un partido con el Atlanta SC en la US Open Cup contra Charleston Battery, estuvo en la alineación titular de su equipo, llegando a jugar todo el partido, finalizado el encuentro, el Atlanta SC cayó derrotado ante Charleston Battery en el marcador 1-2, eliminándolos de la copa en la segunda ronda.

El 26 de mayo de 2019, Joao disputó un partido amistoso con el Chattanooga FC en suelo estadounidense contra el Real Betis, club que disputa la Primera División de España, al minuto 92, realizó un tiro libre, que fue disparado al arco rival, pero siendo detenido por el portero del Real Betis, sacando el balón con los guantes en la raya de la portería, dando un rebote para que el jugador Zeca Ferraz logre anotar el tecer gol para el Chattanooga FC, el encuentro finalizó con este último gol, con derrota para el equipo de Joao en el marcador 3-4.

Clubes

Vida privada 
Nació en su país natal, Guinea-Bisáu, llegando a sufrir pobreza extrema, a la edad de los cinco años fue adoptado por Isabel Johanning Mora convirtiéndose en su madre adoptiva, ya que fue abandonado en su aldea por su madre biológica.

A la edad de los 17 años, decidió irse a vivir a Costa Rica a jugar fútbol, ya que era un sueño que tenía desde pequeño. En sus tiempos de niñez, Joao solía jugar con una pelota de tenis.

Joao domina los idiomas portugués, español y francés.

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha de Joao Johanning en Transfermarkt.
 Ficha de Joao Johanning en Soccerway.

Futbolistas de Costa Rica
Futbolistas del Municipal Pérez Zeledón